Nera (Rosja) – rzeka w azjatyckiej części Rosji 
 Nera (Rumunia) – rzeka w Rumunii
 Nera (Włochy) – rzeka we Włoszech